Голија може бити:

 Голија (Србија), планина западно од Рашке у Србији, највиши врх Јанков Камен (1.833 -{m}-)
 Голија (Црна Гора), планина северозападно од Никшићког поља у Црној Гори, највиши врх Леденице (1.945 -{m}-)
 Голија (Никшић), мјесна заједница у општини Никшић, Црна Гора
 Велика Голија (или само Голија), планина између Ливањског и Гламочког поља, највиши врхови Велика Голија (1.892 м) и Велика Причија (1.891 -{m}-)
 Голија (Беневенто), насеље у Италији у округу Беневенто, региону Кампанија

Вишезначне одреднице